У́ксуя́рви () — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,8 км², площадь бассейна — 495 км². Располагается на высоте 96,0 метра над уровнем моря. Котловина ледникового происхождения.

Форма озера продолговатая, лопастная, вытянутая с юго-востока на северо-запад. С севера-запада в него втекает, а с юго-востока вытекает река Уксунйоки. Берега озера изрезаны, в основном скалистые. С юго-восточной стороны в озеро втекает река Каартойоки, а также безымянный водоток, берущие начало из озера Полвиярви.

На озере имеется три острова средней величины: Лапинсаари, Хийденсаари и Лемакансаари (). Общая площадь островов составляет 0,05 км².

Рыбы: ряпушка, щука, плотва, лещ, налим, окунь.

Населённые пункты на озере отсутствуют.

В северо-западной оконечности озера расположен автомобильный мост дороги  («Суоярви — Койриноя»), возле которого находится урочище Новая Майсула, где ранее располагался пионерский лагерь.

Ранее на южном берегу озера находился одноимённый посёлок ().

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013933.

См. также 
 Озёра Карелии

Фотографии

Панорама

Примечания

Ссылки 
 
 

Бассейн Уксунйоки
Озёра Суоярвского района